A TV Bandeirantes Tefé foi uma emissora de televisão brasileira com sede em Tefé, Amazonas. Era uma emissora própria da Band, que era de propriedade do empresário Francisco Garcia, e foi vendida ao Grupo Bandeirantes de Comunicação juntamente com a TV Rio Negro, de Manaus. Em 2010 o sinal da Band em Tefé, voltou a ser gerado diretamente de Manaus através da Band Amazonas.

Produziu um telejornal, o "Band Cidade Tefé", apresentado por Mônica Rocha além de retransmitir vários programas da Band Manaus.

Bandeirantes Tefé
Mídia do Amazonas
Canais de televisão fundados em 2008
Canais de televisão extintos em 2010